FK Atlantas var en litauisk fodboldklub fra Klaipėda.

Holdets farver er gul og blå. Klubben har hjemmebane på Klaipėda central stadion (kapacitet 4.400).

Historiske slutplaceringer

Klubfarver 
 Gul og blå.

Trænere 

  Algirdas Klimkevičius (19??–66)
  Algirdas Vosylius (1967–??)
  Romualdas Dambrauskas (19??–70)
  Henrikas Markevičius (1976–78)
  Fiodoras Finkelis (1978)
  Vladas Ulinauskas (1980)
  Romas Lavrinavičius (1981)
  Algirdas Mitigaila (1982–83)
  Česlovas Urbonavičius (1984–86)
  Vytautas Gedgaudas (1986–89)
  Česlovas Urbonavičius (1984)
  Vytautas Gedgaudas (1992–95)
  Algirdas Mitigaila (1995–2000)
  Arūnas Šuika (2000)
  Vacys Lekevičius (2001–04)
  Šenderis Giršovičius (2002)

  Igoris Pankratjevas (2003–05)
  Vacys Lekevičius (2005)
  Igoris Pankratjevas (2006)
  Arminas Narbekovas (2006–07)
  Mindaugas Čepas (2008–09)
  Šenderis Giršovičius (2009–10)
  Saulius Mikalajūnas (2009–2010)
  Igoris Pankratjevas (2010)
  Vitalijus Stankevičius (2011)
  Romualdas Norkus (2012)
  Sébastien Roques (2012)
  Konstantin Sarsania (2013–2017)
  Sergej Savchenkov (2017)
  Rimantas Žvingilas (2017)
  Igoris Pankratjevas (2017)
  Algimantas Briaunys (2018)
  Anatoli Shelest (2018)
  Viktors Dobrecovs (2019)
  Donatas Navikas (2019)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 atlantas.lt 
 Facebook 
 A lyga alyga.lt 
 soccerway 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1962